Bolesław Jawornicki (1872−1950) − polski farmaceuta i przedsiębiorca
 Marceli Jawornicki (1813–1895) – polski działacz społeczny, powstaniec listopadowy.